Claris bezeichnet

 einen Softwarehersteller, siehe Claris (Unternehmen)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Claris (Neuseeland)
 ein japanisches Popmusikduo, siehe ClariS

Claris ist der Familienname folgender Personen:
 Louis-Edmond Claris (1825–1914), französischer Politiker

Siehe auch: Glaris